Серошапочный бурый бюльбюль () — вид воробьиных птиц из семейства Bernieridae.

Описание 
Длина тела около 14 см. Вес 13,5—24,5 г.

Этих птиц считают преимущественно насекомоядными. Гнездование наблюдали в ноябре, а птенцов — в ноябре — декабре. Исследователи зафиксировали случай кормления двух птенцов тремя взрослыми особями cерошапочного бурого бюльбюля.

Эндемик Мадагаскара, встречаются только на севере (северо-западе) и востоке острова, где обитают в вечнозелёных горных лесах. 

МСОП присвоил виду охранный статус «Близки к уязвимому положению» (NT).

Примечания

Ссылка 
 https://www.hbw.com/species/grey-crowned-tetraka-xanthomixis-cinereiceps

Bernieridae
Птицы Мадагаскара
Эндемики Мадагаскара
Животные, описанные в 1881 году